El Torneig d'Halle 2015, oficialment conegut com a Gerry Weber Open 2015, és una competició tennística disputada sobre pista de gespa que pertany a les sèries 250 del circuit ATP masculí. La 23a edició del torneig es va celebrar entre el 13 i el 21 de juny de 2015 al Gerry Weber Stadion de Halle, Rin del Nord-Westfàlia, Alemanya. És la primera edició del torneig d'haver promocionat de categoria, ja que fins ara pertanyia a les sèries 250.

El tennista suís Roger Federer va guanyar el seu vuitè títol a Halle (2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2013, 2014) en deu finals. D'aquesta manera va esdevenir el tercer tennista en l'Era Open en guanyar un mateix torneig en vuit ocasions, després de Rafael Nadal (9 Roland Garros) i Guillermo Vilas (8 Buenos Aires).

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2015
ATP World Tour 2015